Сунгай — топоним в России:

 Сунгай — река, приток реки Чумыш, протекает в Заринском и Кытмановском районах Алтайского края.
 Сунгай — упразднённый поселок в Заринском районе Алтайского края, упразднён в 1983 г.
 Сунгай — село в Кытмановском районе Алтайского края.